DVST steht für:
 Direct-View Storage Tube, ein Bildschirmtyp

Dvst steht für:
 Dienstvorsteher, siehe Liste von Abkürzungen im Eisenbahnwesen

DVST